Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Guy Forget che hanno battuto in finale Diego Nargiso e Guillaume Raoux 6-2, 2-6, 7-5.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Alex Antonitsch /  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)

 Marius Barnard /  Brent Haygarth (primo turno)
 Olivier Delaître /  Guy Forget (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1994
ATP Tour 1994